Сент-Луис Кардиналс в сезоне Главной лиги бейсбола 2004 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 1 место в своём дивизионе, выиграв 105 матчей в 162 проведённых играх. В первом раунде плей-офф команда встретилась с Лос-Анджелес Доджерс и выиграла серию 3-1. В финальной серии Национальной лиги Сент-Луис Кардиналс обыграли Хьюстон Астрос со счётом 4-3 и вышли в Мировую серию, где уступили Бостон Ред Сокс 0-4.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 23
 Выигрышей: 12
 Поражений: 11
 Процент побед: 52.17
 Очков набрано: 130
 Очков пропущено: 123

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 119
 Очков пропущено: 102

Июнь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 19
 Поражений: 9
 Процент побед: 67.86
 Очков набрано: 157
 Очков пропущено: 110

Июль 

 Игр: 25
 Выигрышей: 20
 Поражений: 5
 Процент побед: 80
 Очков набрано: 150
 Очков пропущено: 91

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 21
 Поражений: 7
 Процент побед: 75
 Очков набрано: 149
 Очков пропущено: 100

Сентябрь 

 Игр: 28
 Выигрышей: 16
 Поражений: 12
 Процент побед: 57.14
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 123

Октябрь 

 Игр: 3
 Выигрышей: 2
 Поражений: 1
 Процент побед: 66.67
 Очков набрано: 14
 Очков пропущено: 10

Плей-офф 
 Первый раунд Национальной лиги:  Сент-Луис Кардиналс — Лос-Анджелес Доджерс 3-1

 Финальные серии Национальной лиги: Сент-Луис Кардиналс — Хьюстон Астрос 4-3

 Мировая серия 2004: Бостон Ред Сокс — Сент-Луис Кардиналс 4-0

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Сент-Луис Кардиналс
МЛБ в сезоне 2004